Charles FitzRoy ou Charles Fitzroy peut se référer à :

 Charles FitzRoy (1662-1730),  duc de Cleveland et  duc de Southampton, aristocrate britannique ;
 Charles FitzRoy (1683-1757),  duc de Grafton, courtisan et homme politique britannique ;
 Charles FitzRoy (1737-1797),  Southampton, officier militaire et homme politique britannique ;
  (1762-1831), soldat et homme politique britannique ;
 Lord Charles FitzRoy (1764-1829), général britannique ;
 Charles FitzRoy (1791-1865), soldat et homme politique britannique ;
 Charles Augustus FitzRoy (1796-1858), gouverneur colonial britannique ;
 Charles FitzRoy (1804-1872), pair britannique ;
 Charles FitzRoy (1892-1970), aristocrate, soldat, homme politique et agriculteur britannique.